Вологда () град је у северозападној Русији и административни центар Вологдске области. Налази се на реци Вологда (притоци Сухоне) око 500 километара североисточно од Москве. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 301.642 становника.

Географија

Историја 
У Вологду су протеривани политички кривци и непријатељи царског режима. Ту је 12 година провео ражаловани генерал мајор Јован Хорват, командант "Нове Србије".

Становништво 
Према прелиминарним подацима са пописа, у граду је 2010. живело 301.642 становника, 8.596 (2,93%) више него 2002.

Градови побратими 
  Коувола
  Лондондери
  Мишколц
  Цволе
  Стразбур
  Еланкур

Види још 
 Списак градова у Русији

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Вологдској области
Википројект географија/Насеља у Русији